Pentapassalus (Пентапасалус — „петоструки клин”) је изумрли род плаценталних сисара из изумрле породице Epoicotheriidae, који је у периоду од раног до средњег еоцена настањивао подручје Сјеверне Америке.

Етимологија назива

Опис 
Врсте из рода Pentapassalus су биле мали фосоријални сисари који су настањивали плавне равнице и копнене екосистеме Сјеверне Америке. Ове врсте су посједовале кутњаке и преткутњаке клинастог облика.

Систематика

Класификација

Филогенија 
Доље приказан кладограм представља филогенетске везе рода Pentapassalus.

Временска распрострањенст рода Pentapassalus унутар породице Epoicotheriidae

Види још 
 Класификација сисара
 Epoicotheriidae

Референце 

Palaeanodonta
Изумрли сисари Северне Америке